Класнић може бити:

 Горњи Класнић, насеље града Глине, Банија, Република Хрватска
 Доњи Класнић, насеље града Глине, Банија, Република Хрватска

Види још 
 Клас
 Клашнић